Michigan City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Michigan City (Indiana)
 Michigan City (Mississippi)
 Michigan City (North Dakota)